Steinhöhe bezeichnet: 

Berge
 Steinhöhe (Schönwald) (720 m), westlich von Schönwald (Bayern)
 Steinhöhe (Retzstadt) (382 m), südlich von Retzstadt in Bayern

Orte
 Steinhöhe, bis 1938 Przytullen, Ort im Kreis Ortelsburg, Ostpreußen, seit 1945: Przytuły (Dźwierzuty) im Powiat Szczycieński, Woiwodschaft Ermland-Masuren, Polen
 Steinhöhe, Ort im Kreis Sankt Joachimsthal, Böhmen, ab 1945: Kopeček, Wüstung in der Gemeinde Ryžovna im Okres Karlovy Vary, Tschechien
 Steinhöhe, Flurstück und Teilsiedlung  von Windberg in Bayern

siehe auch
 eine Teilbezeichnung des Steinformats